Paul Nichols (cinéma) (1922-1980), acteur et réalisateur américain
 nom de plume de Nicholas P. Dallis (1911-1991), psychiatre et scénariste de bande dessinée américain ;

Nichols, Paul